Divida (Sanskrit ) ist in der indischen Mythologie:

 Divida (Dämon), ein affengestaltiger Dämon, von Balarama getötet
 Divida (Ramayana), ein Verbündeter von Rama